Sin el Fil è un centro abitato e comune (municipalité) del Libano situato nel distretto di al-Matn, nel governatorato del Monte Libano.

Note

Voci correlate 
 Comuni del Libano

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni del distretto di al-Matn